Robert Storer ist der Name folgender Personen:

* Robert Vivian Storer (1900–1958), australischer Mediziner und Autor 
 Robert W. Storer (1914–2008), US-amerikanischer Ornithologe